Ferdinand VI El Prudente (de Voorzichtige) (Madrid, 23 september 1713 - Villaviciosa de Odón, 10 augustus 1759) was van 1746 tot 1759 koning van Spanje.  Hij was de vierde zoon van Filips V en Maria Louisa van Savoye.

Zijn regeerperiode werd gekenmerkt in buitenlandse politiek door het behouden van de neutraliteit van Spanje alhoewel Frankrijk en Engeland actief zochten om een alliantie met Spanje. In het binnenland begon hij met de constructie van wegen, kanalen en havens. 

Ferdinand hield er niet van om beslissingen te nemen en was besluiteloos. Hij was niet in staat tot teamwork. Zijn enige passies waren schieten en muziek. Ferdinand was een gulle beschermheer van de beroemde zanger Farinelli, wiens stem zijn melancholie kon kalmeren.

Huwelijk 
Ferdinand trad op 20 januari 1729 in Badajoz in het huwelijk met Maria Barbara van Portugal.
Maria Barbara was niet bepaald een schoonheid en er wordt dan ook gezegd dat Ferdinand zich wezenloos schrok, toen hij voor het eerst aan haar werd voorgesteld. Toch raakten Ferdinand en Maria Barbara erg aan elkaar gehecht en deelden ze hun passie voor muziek. Toen zijn echtgenote, die haar hele leven al aan astma leed, in 1758 op 46-jarige leeftijd stierf, brak dat ook zijn hart.  Hun huwelijk was kinderloos gebleven.

Ferdinand werd in het laatste jaar van zijn leven krankzinnig door allerhande overlijdens in zijn entourage.

Hij werd opgevolgd door zijn halfbroer Karel die regeerde als Karel III.

Voorouders

Huis Bourbon (Spanje)
Koning van Spanje
Spanje, F